Giuffrè (o Giuffré) es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Aldo Giuffré (1924-2010), actor teatral, cinematográfico y de doblaje italiano.
 Antonino Giuffrè (1945-), mafioso siciliano de Caccamo en la Provincia de Palermo.
 Carlo Giuffrè (1928-2018), actor teatral y cinematográfico italiano.